Sterl ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Sterl (* 1969), österreichischer Architekt
 Raimund Walter Sterl (1936–2010), deutscher Organist, Komponist, Archivar und Musikhistoriker
 Robert Sterl (1867–1932), deutscher Maler